Laveau est un nom désignant une personnalité louisianaise et un cours d'eau en France.

Personnalité 
Marie Laveau, née le  à La Nouvelle-Orléans et morte le , est une femme créole louisianaise, et une prêtresse Vaudou.

Hydronymie 
Laveau est un ruisseau français des départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne, affluent du Boucheron et sous-affluent du Lavaud.
Patronyme français